British Open 1996 (Castella Classic British Open) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 1 och 8 april 1996 i Plymouth, England. Nigel Bond vann turneringen efter att ha slagit John Higgins i finalen med 9-8. Det var Bonds första rankingtitel i karriären. I åttondelsfinalen slog han ut Stephen Hendry och fick därmed en liten revansch för finalförlusten i VM säsongen innan.

Resultat

Final

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan visas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Steve Davis, Matthew Stevens, Tony Drago och Alain Robidoux ut.

Källor

Externa länkar
WWW Snooker

1996 i Storbritannien
Snookersäsongen 1995/1996
1996